Die Schattenlinie oder Schattenlinie ist der Titel folgender Werke:
 Die Schattenlinie (Roman), Originaltitel The Shadow Line, auch Schattenlinie, Roman von Joseph Conrad (1917)
 Die Schattenlinie (Film), Originaltitel Smuga cienia, polnisch-britischer Spielfilm von Andrzej Wajda (1976)
 Die Schattenlinie (Tankred Dorst), Drama von Tankred Dorst (1995)

Siehe auch:
 Schattenlinien, Begriffsklärung
 The Shadow Line, Begriffsklärung